Ке́ннет Кэ́мпбелл «Кен» Стотт (; род. 19 октября 1955, Эдинбург, Шотландия) — шотландский актёр, известный по роли гнома Балина в кинотрилогии «Хоббит», а также в фильмах «Боксёр», «Планкетт и Маклейн», «Засну, когда умру», «Казанова», «Тост» и «Один день».

Биография 
Кен Стотт родился в 1955 году в столице Шотландии — Эдинбурге. Его отец был учителем и образовательным администратором. В течение трёх лет его юности он входил в состав группы под названием Keyhole, члены которой позже ушли, чтобы сформировать Bay City Rollers. После посещения Mountview Academy of Theatre Arts (Академия театральных художеств Монтевью) в Лондоне, Скотт начал работу в театре для Royal Shakespeare Company, но в течение нескольких лет его гонорары за выступления были очень малы и он был вынужден подрабатывать продавцом стеклопакетов.

Карьера и творчество 
Стотт появлялся в маленьких ролях в сериалах BBC, как например «Секретная армия» (1977), «Полные драматичные собрания сочинений Вильяльма Шекспира» (Король Лир, 1982) и «Поющий детектив» (1986). Он также играл главную роль в Drinking and Driving Wrecks Lives, играя пожарника. В конечном счете он начал получать звездные роли на телевидении в 1990-х. 2001 год ознаменовался для Кена успехом в роли детектива Реда Медкалфа в криминальном мини-сериале "Мессия", продолжавшийся 4 сезона (2001-05).

В 2011 году Стотт был утверждён на роль гнома Балина в кинотрилогии «Хоббит», съёмки которой завершились в 2014 году.

Фильмография

Ссылки